Miejscowości w USA:
 Clarksdale – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Coahoma
 Clarksdale – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie DeKalb